Cepelos (Amarante) — freguesia no concelho de Amarante, Portugal
 Cepelos (Vale de Cambra) — freguesia no concelho de Vale de Cambra, Portugal

Desambiguação